Флис () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль. Входит в состав округа Ландек. .

На территории коммуны расположен замок Биденег, впервые упоминаемый в документах за 1339 год.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Ханс-Петер Бок (СДПА) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 15 мест.

 Партия SPÖ занимает 7 мест.
 АНП занимает 6 мест.
 местный список: 1 место.
 Партия Für Hochgallmigg занимает 1 место.

Ссылки 
 Официальная страница

Примечания 

Общины Тироля